Gamichli est un village de la région de Kelbajar en Azerbaïdjan.

Histoire 
En 1993-2020, Gamichli était sous le contrôle des forces armées arméniennes. Le 25 novembre 2020, sur la base d'un accord trilatéral entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie en date du 10 novembre 2020, la région de Kelbajar, y compris le village de Gamichli, a été restituée sous le contrôle de l'Azerbaïdjan.

Sources 
Guirmizi boulag, Agh boulag, Nazik au, Tala boulaghi, Ardichli boulag, Garavul boulaghi, Rahim boulaghi, Tchitchakli boulag, Baldirganli boulag, etc.

Voir aussi 

 Mammadsafi (Kelbajar)
 Tirkechevend (Kelbajar)
 Boyagli (Kelbajar)
 Takhtabachi (Kelbajar)

Notes  références 

Ville en Azerbaïdjan